In 1907/08 werd het zesde seizoen van de National Association Football League gespeeld. Newark FC werd voor de eerste maal kampioen.

Eindstand

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1907/08